Astronomia:
(147) Protogeneia, és un asteroide
 Mitologia:
 Protogènia (filla de Deucalió).
 Protogènia (filla de Calidó).
 Protogènia (filla d'Erecteu).